Лойс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лойс, Ко (1910—?) — нидерландский футболист, игравший на позициях защитника и полузащитника.
 Лойс, Хенни (1909—1991) — нидерландский футболист, игравший на позиции защитника.